Здзешовице () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Крапковицкий повят, Опольское воеводство. Население — 17 589 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Янушковице
 Ясёна
 Кремпна
 Олешка
 Розвадза
 Жырова
 Вельмежовице

Соседние гмины 
 Гмина Гоголин
 Кендзежин-Козле
 Гмина Лесница
 Гмина Крапковице
 Гмина Реньска-Весь
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Вальце

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Крапковицкий повет